Dasio ist der Name von

 Ludwig Dasio (1871–1932), deutscher Bildhauer und Kunstgewerbler
 Maximilian Dasio (1865–1954), deutscher Maler und Medailleur
 Dasio (Valsolda), Fraktion der Gemeinde Valsolda

Siehe auch
 Dario